Łowca krokodyli (Crocodile Hunter) – przydomek przyrodnika Steve'a Irwina

Tytuły 
 Łowca krokodyli – serial dokumentalny z lat 1997–2004
 Łowca krokodyli – film fabularny z 2002 roku